Learning to Fly is een nummer van Tom Petty & the Heartbreakers uit 1991. Het is de eerste single van hun achtste studioalbum Into the Great Wide Open.

Het nummer haalde de 28e positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ondanks dat de Nederlandse Top 40 niet gehaald werd, werd het nummer wel een radiohit in Nederland.

Radio 2 Top 2000 

Single uit 1991
Nummer van Tom Petty